Station, nom féminin, désigne ce qui est arrêté, debout. Étymologiquement, le terme station vient du latin statio, qui lui-même vient du verbe stare (se tenir debout).

Villégiature 
Une station touristique est un lieu de villégiature
Les stations se distinguent selon leur nature : 
station balnéaire, 
station climatique, 
station de sports d'hiver, 
station thermale,
station verte et Village de neige

Transports 
Dans le domaine des transports, une station désigne le lieu d'arrêt des véhicules pour prendre ou laisser des voyageurs ou pour l'avitaillement :
 Une station de métro, une station de tramway,
 Une gare ferroviaire (belgicisme)
 Stations de métro de Paris — Stations de RER de Paris
 Station-service

Religion 
 Une station désigne chacune des quatorze pauses du chemin de croix.
 Dans le calendrier liturgique romain, les stations du Carême indiquent l'église de Rome dans laquelle le Pape célébrait la Messe un jour de Carême déterminé.

Écologie 
Une station forestière est en écologie et en sylviculture une étendue de terrain de superficie variable, homogène dans ses conditions physiques et biologiques (climat, topographie, sol) qui correspond au préférendum d'une ou plusieurs essences d'arbres et d'autres plantes.

Agriculture 
 Station désigne, autant en Australie qu'en Nouvelle-Zélande, une vaste ferme consacrée à l'élevage, généralement celui des ovins.
 Le terme station désigne également une installation expérimentale destinée à la recherche agronomique.

Installations d'observation 
Dans le domaine des sciences et techniques, une station est une installation d'observation, d'émission ou de traitement de données fixes ou mobiles.

Astronautique 
 Station spatiale — Station orbitale — Station spatiale internationale

Audiovisuel et informatique 
 Poste émetteur de radio ou télévision : station d'émission, station de radio, station de télévision
 Informatique: Station de travail

Environnement 
 Station d'épuration
 Station météorologique
 Station d'observations spécifiques
 Station de prélèvement de l'air ambiant
 Station de fond
 Station de proximité

Pétrochimie 
 Station de compression
 Station de pompage relais

Cinéma 
 Station est un court-métrage britannique réalisé par Jackie Oudney et sorti en 1999

Musique
 Stations, album du groupe Mor, sorti en 1973

Toponyme 
 La rue des stations est une rue de Lille établie à l'emplacement de l'ancien canal des stations.

Voir aussi 
 Une station totale est un théodolite, c'est-à-dire un appareil servant dans les mesures d'angles horizontaux et verticaux pour déterminer des directions, mais mesurant en plus les distances.

Références 

Homonymie